A Força Aérea Brasileira utiliza, com pequenas diferenças, o mesmo código da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) para classificar suas aeronaves. Vale lembrar que em alguns casos, uma mesma aeronave pode ser chamada pela designação dada pelo fabricante, pelo força área do país de origem ou pela Força Aérea Brasileira. 

As siglas da FAB para indicar os diferentes tipos de aeronaves são:
 A - avião de ataque.
 C - avião de transporte.
 F - avião de caça (combate, interceptação, superioridade aérea).
 H - helicóptero.
 K - avião de reabastecimento aéreo.
 L - avião de ligação e observação.
 P - avião de patrulha.
 R - avião de reconhecimento, alerta antecipado, sensoriamento remoto, levantamento aerofotogramétrico.
 S - avião de busca-e-salvamento.
 T - avião de treinamento.
 U - avião de emprego geral (utilitário).
 Z - planador.

Para aviões de funções múltiplas ou diferenciadas as siglas são:
 AT - avião de treinamento com capacidade da ataque.
 CH - helicóptero de transporte.
 EC - avião de transporte modificado para cumprir missões eletrônicas.
 EU - avião de emprego geral (utilitário) modificado para cumprir missões eletrônicas.
 KC - avião de transporte equipado também como reabastecedor aéreo.
 RC - avião de transporte equipado também para missões de reconhecimento.
 RT - versão de reconhecimento de avião de treinamento.
 SC - versão de busca-e-salvamento de avião de transporte.
 TZ - planador de treinamento.
 UH - helicóptero de emprego geral.
 UP - versão utilitária de avião de patrulha.
 VC - avião de transporte executivo.
 VH - helicóptero de transporte executivo.
 XC - versão laboratório de avião de transporte.

A designação individual das aeronaves segue um código numérico. Cada aeronave possui um número de matrícula, na casa de milhar, de acordo com o critério abaixo:

 0 e 1 - aviões de treinamento (AT, RT, T)
 2 - aviões de transporte, reconhecimento ou emprego geral (C, EC, KC, R, RC, U, VC, XC)
 3 - aviões de ligação e observação (L)
 4 - aviões de caça (F)
 5 - aviões de ataque (A)
 6 - aviões de busca-e-salvamento (S, SC)
 7 - aviões de patrulha (P)
 8 - seguido de algarismos diferentes de 0 e 1, helicópteros (H, CH, TH, UH, VH)

Obs: o milhar 5, anteriormente reservado aos aviões bombardeiros, passou, desde a entrada em serviço dos jatos A-1 (EMBRAER AMX) em 1989, para os aviões de ataque.

Ver também 
 Lista de aeronaves atuais da Força Aérea Brasileira
 Lista de aeronaves que serviram a Força Aérea Brasileira
 Sistema de Designação de Aeronaves Militares dos EUA

Força Aérea Brasileira